PDP pode se referir a:

 Programmable Data Processor — família de mini-computadores da Digital Equipment Corporation (DEC):
 PDP-1 - primeiro computador da família PDP da DEC, produzido em 1959;
 PDP-6 - um modelo de computador desenvolvido pela DEC em 1963;
 PDP-7 - minicomputador produzido pela DEC, introduzido em 1965;
 PDP-8 - minicomputador produzido pela DEC na década de 1960;
 PDP-10 - mainframe desenvolvido e produzido pela DEC em 1966; 
 PDP-11 - série de minicomputadores de 16 bits fabricada pela DEC nas décadas de 1970 e 1980;

  Plasma Display Panel — tecnologia de painel / tela de plasma.

Desambiguação